Clayton Failla (ur. 8 stycznia 1986 w Żabbarze) – maltański piłkarz grający na pozycji pomocnika. Obecnie jest zawodnikiem klubu Hibernians FC.

Kariera piłkarska 
Failla profesjonalną karierę rozpoczął w rodzinnym mieście, w klubie Żabbar St. Patrick. Zimą 2005 roku przeniósł się do Hibernians FC, gdzie spędził 4,5 roku. Latem 2009 roku został zawodnikiem zespołu Sliema Wanderers, po dwóch sezonach powrócił jednak do Hibernians FC.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Malty zadebiutował 19 listopada 2008 roku w towarzyskim meczu z Islandią. Na boisku przebywał przez pełne 90 minut.

Sukcesy 
Hibernians
 Mistrzostwo Malty: 2009
 Puchar Malty: 2012, 2013

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Profil na stronie eurosport.com

Reprezentanci Malty w piłce nożnej
Piłkarze Hibernians Paola
Piłkarze Sliema Wanderers F.C.
Urodzeni w 1986